Les épreuves de tennis aux Jeux olympiques de la jeunesse de 2018 se déroulent au Buenos Aires Lawn Tennis Club de Palermo (Buenos Aires), en Argentine, du 7 au .

Contrairement aux Jeux olympiques, les paires de double peuvent être composées de concurrents provenant de deux pays différents.

Palmarès

Résultats

Simple garçons

Simple filles

Double garçons

Double filles

Double mixte

Références

Liens externes 
 Site officiel

Épreuve aux Jeux olympiques de la jeunesse de 2018
Jeux olympiques de la jeunesse 2018
JOJ
Jeux olympiques de la jeunesse 2018